

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
Johann Heinrich Heidegger, (1633-1698), théologien suisse ;
 Johann Jacob Heidegger, (1659-1749), entrepreneur de spectacles suisse, fils du précédent ;
 Klaus Heidegger, (1957- ), skieur alpin autrichien ;
 Martin Heidegger, (1889-1976), philosophe allemand.

Homonymie de patronyme